Alexander Woloschin ist der Name folgender Personen:

* Alexander Woloschin (Ruderer), sowjetischer Ruderer
 Alexander Woloschin (Fußballspieler) (* 1968), deutscher Fußballspieler 
 Alexander Staljewitsch Woloschin (*  1956), russischer Politiker, Unternehmer und Staatsmann